В'єй-Бріу́д () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 65 км на південний схід від Клермон-Феррана, 50 км на північний захід від Ле-Пюї-ан-Веле.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 520 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1269,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 В'єй-Бріуд на сайті французького Національного інституту географії
 В'єй-Бріуд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'єй-Бріуд на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'єй-Бріуд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'єй-Бріуд на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Луара